Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der baden-württembergischen Fußball-Oberliga seit ihrer Gründung 1978. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Aktuell hat der SSV Reutlingen die meisten Spielzeiten in der Oberliga Baden-Württemberg mit 29 Jahren.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 18 Fünftligisten einen Bundesligisten, zwei Zweitligisten, zwei Drittligisten, neun Regionalligisten, 24 Sechstligisten, 14 Siebtligisten, neun Achtligisten, vier Neuntligisten, zwei Zehntligisten, zehn inzwischen aufgelöste Vereine und sieben vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Oberliga Baden-Württemberg. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Oberliga Baden-Württemberg gespielt hat.
 !! ↑Aufstiege !! ↓Abstiege !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || 2 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1978–95, 1996–2007
 || 2 || 2 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 1978/79, 1980–83, 1985–94,2003–06, 2010–
 || 7 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1978/79, 1981–83, 1985/86,1988–94, 2002–08, 2011/12,2014–16
 || 1 || 2 || data-sort-value="07" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 1978–94, 2004–09, 2011–15
 || 1 || 2 || data-sort-value="109" | 2019 aufgelöst  || 1978–88, 1989–94, 1997–2005
 || 3 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1979–88, 1990–98, 2002/03,2019/20
 || 0 || 3 || data-sort-value="107" | 2010 aufgelöst  || 1978/79, 1985–2004, 2006/07
 || 0 || 7 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 1978–80, 1983/84, 1985/86,1994/95, 2001–03, 2004/05,2006–16, 2017–
 || 2 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1996–2005, 2006–15, 2016–19
 || 2 || 2 || data-sort-value="28" | Kreisklasse B Karlsruhe (Staffel 2)(zehntklassig) || 1983–85, 1989–93, 1994–96,2000–05, 2012–18
 || 1 || 2 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2001–11, 2012–16, 2017–22
 || 3 || 0 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2002–04, 2005–14, 2015/16,2017–
 || 0 || 4 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 1978–91, 2008/09, 2011–13,2016/17, 2022–
 || 0 || 7 || data-sort-value="07" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 1978–82, 1983–92, 1999/2000,2001/02, 2003/04, 2009–11,2017/18
 || 1 || 3 || data-sort-value="24" | Bezirksliga Neckar/Fils(achtklassig) || 1986–91, 1992–97, 1998–2001,2007–12
 || 2 || 5 || data-sort-value="08" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 1980/81, 1982–87, 1988/89,1990–94, 1995–98, 2001/02,2014–16
 || 0 || 1 || data-sort-value="198" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1991/92, 2000–17
 || 0 || 3 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 1982–90, 1991–94, 2014–16,2019–
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 1978–83, 1998–2000, 2013–
 || 2 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1998–2008, 2016/17
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 1978–85, 2016–
 || 0 || 2 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Württemberg(sechstklassig) || 1978–86, 1994–2000
 || 1 || 3 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1980/81, 1983–87, 1988–90,1993–99
 || 0 || 3 || data-sort-value="11" | Landesliga Odenwald(siebtklassig) || 1981–84, 1985–87, 1997–2006
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2008–18
 || 0 || 2 || data-sort-value="103" | 2001 aufgelöst  || 1979/80, 1986–96
 || 0 || 5 || data-sort-value="15" | Landesliga Württemberg (Staffel 2)(siebtklassig) || 1995–2001, 2002–05, 2006/07,2009/10, 2011/12
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2007–14
 || 0 || 3 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Württemberg(sechstklassig) || 1984–86, 1987–91, 1992–96
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2003–10
 || 0 || 7 || data-sort-value="08" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 1987/88, 1993–97, 2003/04,2005/06, 2007/08, 2010/11,2018–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2012/13, 2015–
 || 0 || 3 || data-sort-value="12" | Landesliga Rhein-Neckar(siebtklassig) || 1984–89, 1996/97, 1998–2001
 || 0 || 4 || data-sort-value="104" | 2003 aufgelöst  || 1979–84, 1986/87, 1997/98,1999–2002
 || 0 || 2 || data-sort-value="12" | Landesliga Rhein-Neckar(siebtklassig) || 1982/83, 1986–93
 || 0 || 2 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Württemberg(sechstklassig) || 2004–12, 2018/19
 || 0 || 1 || data-sort-value="23" | Bezirksliga Enz/Murr(achtklassig) || 1984–92
 || 2 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2003–08, 2010/11
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Landesliga Württemberg (Staffel 1)(siebtklassig) || 2003–10
 || 0 || 1 || data-sort-value="25" | Kreisliga A Baden-Baden(Staffel Nord)(neuntklassig) || 1978–86
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 2008–16
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2010–17, 2022–
 || 1 || 1 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1978/79, 2004–08
 || 1 || 2 || data-sort-value="07" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 2009/10, 2011–15, 2016–19
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2013/14, 2015–
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2015–
 || 0 || 2 || data-sort-value="08" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 1978–80, 1981–85
 || 0 || 3 || data-sort-value="10" | Landesliga Mittelbaden(siebtklassig) || 1993–97, 2005/06, 2008–11
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2016–
 || 0 || 3 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Württemberg(sechstklassig) || 1998/99, 2000–03, 2019–22
 || 0 || 2 || data-sort-value="198" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1999–2004, 2008/09
 || 1 || 1 || data-sort-value="27" | Kreisliga A Enz/Murr (Staffel 2)(neuntklassig) || 1991–94, 2000–02
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2018–
 || 1 || 0 || data-sort-value="05" | Regionalliga Bayern || 2008–12
 || 1 || 1 || data-sort-value="11" | Landesliga Odenwald(siebtklassig) || 2010–13, 2016/17
 || 0 || 2 || data-sort-value="102" | 1998 aufgelöst  || 1978–82, 1988/89
 || 1 || 0 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2005–09, 2022–
 || 0 || 3 || data-sort-value="20" | Kreisliga Mosbach(achtklassig) || 1978/79, 1980/81, 1982–84
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2017–19, 2020–
 || 0 || 1 || data-sort-value="107" | 2010 aufgelöst  || 1992–95
 || 0 || 1 || data-sort-value="198" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1994–98
 || 0 || 1 || data-sort-value="24" | Bezirksliga Neckar/Fils(achtklassig) || 1978–81
 || 0 || 1 || data-sort-value="198" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2015–18, 2019–21
 || 0 || 2 || data-sort-value="08" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 1999–2002, 2009/10
 || 0 || 3 || data-sort-value="106" | 2008 aufgelöst  || 1987/88, 1989/90, 1994–96
 || 0 || 2 || data-sort-value="08" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 1997–2000, 2012/13
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 2016–18, 2020–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Württemberg(sechstklassig) || 1990–93
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Württemberg(sechstklassig) || 2018–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="21" | Kreisliga Pforzheim(achtklassig) || 2012–14
 || 0 || 1 || data-sort-value="29" | Kreisliga B Bodensee (Staffel 3)(zehntklassig) || 1978–81
 || 1 || 2 || data-sort-value="07" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 1979/80, 1981/82, 1990/91
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | Landesliga Württemberg (Staffel 3)(siebtklassig) || 1996–99
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Landesliga Rhein-Neckar(siebtklassig) || 1995–98
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | Landesliga Württemberg (Staffel 3)(siebtklassig) || 1993–95
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 2001–03
 || 0 || 2 || data-sort-value="22" | Bezirksliga Freiburg(achtklassig) || 1989/90, 2005–07
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 2014–16, 2018/19
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 2013/14, 2020–22
 || 1 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 2000/01
 || 0 || 2 || data-sort-value="08" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 2000/01, 2002/03
 || 0 || 1 || data-sort-value="26" | Kreisliga A Hochrhein (Staffel West)(neuntklassig) || 1997–99
 || 0 || 0 || data-sort-value="198" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2013/14
 || 0 || 0 || data-sort-value="198" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2014/15
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Landesliga Württemberg (Staffel 1)(siebtklassig) || 2010/11
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Württemberg(sechstklassig) || 1995/96
 || 0 || 1 || data-sort-value="18" | Kreisliga Heidelberg(achtklassig) || 1991/92
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | Landesliga Württemberg (Staffel 3)(siebtklassig) || 1982/83
 || 0 || 1 || data-sort-value="17" | Landesliga Württemberg (Staffel 4)(siebtklassig) || 1978/79
 || 0 || 1 || data-sort-value="198" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Württemberg(sechstklassig) || 1981/82
 || 0 || 1 || data-sort-value="27" | Kreisliga A Enz/Murr (Staffel 2)(neuntklassig) || 2007/08
 || 0 || 1 || data-sort-value="105" | 2004 aufgelöst  || 1987/88
 || 0 || 1 || data-sort-value="21" | Kreisliga Pforzheim(achtklassig) || 2014/15
 || 0 || 1 || data-sort-value="108" | 2011 aufgelöst  || 1988/89
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Landesliga Südbaden (Staffel 2)(siebtklassig) || 1984/85
 || 0 || 1 || data-sort-value="101" | 1995 aufgelöst  || 1992/93
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 2020–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="19" | Kreisliga Mannheim(achtklassig) || 1996/97
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2022–
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Oberliga Baden-Württemberg || 2022–

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg gezeigt.

Oberliga Baden-Wurttemberg
Ewige Tabelle